Sastawje (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Sastawje (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Sastawje (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Sastawje (Ljuboml)